Aldgate (poort), een voormalige stadspoort van Londen
 Aldgate (wijk), een wijk in Londen bij deze poort
 Aldgate (metrostation), een metrostation in deze wijk
 Aldgate (Australië), een stadje in Zuid-Australië